Молодёжная сборная Черногории по футболу — футбольная сборная, представляющая Черногорию на соревнованиях для молодёжных команд. Сборная состоит из игроков не старше 21 года. До 1992 года черногорские футболисты выступали в составе сборной Югославии, а затем до 2007 года — сборной Союзной Республики Югославия, позже Сербии и Черногории.

История 
Футбольный союз Черногории в 2007 году стал членом ФИФА и УЕФА. В том же году сборная Черногории впервые стартовала в квалификации молодёжного чемпионата Европы. В итоге команда заняла 3-е место в том отборочном цикле.

На данный момент молодёжная сборная Черногории ни разу не попадала на финальный турнир чемпионата Европы.

Чемпионат Европы U-21 
 2009 — Не прошла квалификацию (3-е место в группе)
 2011 — Не прошла квалификацию (3-е место в группе)
 2013 — Не прошла квалификацию (3-е место в группе)
 2015 — Не прошла квалификацию (3-е место в группе)
 2017 — Не прошла квалификацию (3-е место в группе)

Текущий состав 
Состав сборной по состоянию на 19 ноября 2015 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Профиль УЕФА
 Архив результатов RSSSF
 Сайт федерации

Черногория
Сборная Черногории по футболу